La cinquième saison de Dancing with the Stars, émission américaine de télé réalité musicale, est commencé le  sur le réseau ABC. Cette émission est animée par Tom Bergeron, Drew Lachey et Samantha Harris.

La chanteuse et actrice Marie Osmond est arrivée en troisième position, suivie de l'ex-membre des Spices girls Mel B en seconde position.
La victoire est revenue au champion d'Indy 500 Hélio Castroneves.

Participants 
Pour la saison 5 de Dancing With The Stars 12 couples formés d'une star et d'un danseur professionnel s'affronteront.

Score

Moyenne

Semaine 1 Jour 1 Femmes 
Scores individuels des juges dans le tableau ci-dessous (entre parenthèses) sont énumérés dans cet ordre de gauche à droite: Carrie Ann Inaba, Len Goodman et Bruno Tonioli
Dans l'ordre chronologique des danses.

 Semaine 1 Jour 2 Hommes Scores individuels des juges dans le tableau ci-dessous (entre parenthèses) sont énumérés dans cet ordre de gauche à droite: Carrie Ann Inaba, Len Goodman et Bruno Tonioli
Dans l'ordre chronologique des danses.

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8

Semaine 9

Semaine 10

Invités Musical 

05